Жинкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жинкин, Георгий Николаевич (1917—2010) — доктор технических наук.
 Жинкин, Лев Николаевич (1908—1971) — советский зоолог.